Nikos Kechagias ist der Name folgender Personen:

* Nikos Kechagias (Fußballspieler, 1969) (* 1969), griechischer Fußballspieler und -trainer 
 Nikos Kechagias (Fußballspieler, 2000) (* 2000), griechischer Fußballspieler